Завулон (Зебулон, Звулун) () — многозначный термин, идущий от имени одного из Библейских патриархов.

Имена 
 Завулон — персонаж в Библии, шестой сын Иакова и родоначальник Колена Завулонова.
 Завулон — персонаж Вселенной Дозоров казахстанского и российского писателя Сергея Лукьяненко.
 Зебулон Пайк (1779—1813) — американский генерал и исследователь
 Уильям Зебулон Фостер (1881—1961) — американский политик

География 
 Звулун — региональный совет в Хайфском административном округе Израиля.
 Звулун — долина в Израиле.
 Зебулон — город, административный центр округа Пайк, Джорджия,  США
 Зебулон — город в округе Уэйк, Северная Каролина, США